Atlantic Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Atlantic Heights (Florida)
 Atlantic Heights (New Hampshire)